Kąkolewice ist der Name folgender Orte in Polen: 

 Kąkolewice (Budzyń), deutsch Kunkolewo, 1943–1945 Eichhöfen, Dorf in der Woiwodschaft Großpolen
 Kąkolewice (Węgorzyno), deutsch Kankelfitz, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern